Chiesa dei Santi Pietro e Rocco a Tezze sul Brenta
Chiesa dei Santi Pietro e Rocco a Corridonia